Onderdistrict in Indonesië
 Kembaran (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Kembaran (Candimulyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Kembaran (Kalikajar), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Kembaran (Kembaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Kembaran (Kebumen), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java